Leica Camera - um fabricante de máquinas fotográficas
Leica Geosystems - um fabricante suíço de equipamentos e sistemas para topografia e geomática
Rio Leica - um rio nos Países Baixos

Desambiguação